Plaats in Indonesië
 Penarukan (Buleleng), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Penarukan (Kerambitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tabanan in de provincie Bali
 Penarukan (Adiwerna), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Penarukan (Kepanjen), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java